Сезон 1931 года стал дебютным для футбольного клуба «Автомобильное московское общество» (с 1936 года — «Торпедо Москва»). В ноябре 1930 года футболисты команды «Пролетарская кузница», работавшие на АМО, создали заводскую команду. На следующий год ей удалось пройти через предварительный раунд высшей лиги первенства Москвы. По итогам осеннего однокругового турнира шести лучших команд «Торпедо» заняло пятое место.

Состав 

Главный тренер: Сергей Троицкий
Тренер: Виктор Маслов

Чемпионат Москвы 1931

Предварительный раунд

Финальный турнир

Матчи

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
«Торпедо» в чемпионатах и кубках Москвы

1931
Автомобильное московское общество